23-я смешанная авиационная дивизия, она же иногда 23-я скоростная авиационная дивизия  — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История наименований 
 23-я смешанная авиационная дивизия;
 23-я тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия;
 53-я авиационная дивизия дальнего действия;
 53-я авиационная Сталинградская дивизия дальнего действия;
 53-я бомбардировочная Сталинградская авиационная дивизия.

История и боевой путь дивизии 
Дивизия сформирована в сентябре 1940 года в Московском военном округе в Дубровицах (ныне в черте Подольска), затем перебазировалась в Иваново. На 22 июня 1941 года управление дивизии базировалось в Ржеве, самолёты базировались на близлежащих аэродромах.

В составе действующей армии с 25 июня 1941 по 16 августа 1941 года.

24 июня 1941 года дивизия снялась с места дислокации и 25 июня 1941 года перебазировалась на аэродром Приямино, западнее Орши. C 27 июня дивизия базируется на аэродроме Зубово в 20 километрах южнее Орши, с 6 июля на аэродроме Горки, с 10 июля на аэродроме Шаталово, с 15 июля на аэродроме Сеща, с 1 августа в Олсуфьево, с 5 августа в Ново-Дугино, с 9 августа 1941 года в Медыни.

С момента перебазирования в Белоруссию, полки дивизии действовали над Молодечно, Борисовом, Бобруйском, по мере отступления в Могилёвской области, Витебской области, затем в Смоленской области. Так, Герой Советского Союза Степан Супрун погиб во время сопровождения бомбардировщиков из состава 23-й смешанной авиадивизии в их налёте на Борисов 4 июля 1941 года. Принимала участие в поддержке наземных войск в ходе Лепельского контрудара понесла большие потери.

16 августа 1941 года в Медыни дивизия, с поступлением в состав дивизии 1-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка, переименована в 23-ю тяжёлую бомбардировочную авиационную дивизию

Состав 
 32-й истребительный авиационный полк (август 1941)
 61-й штурмовой авиационный полк (13 июля - 9 августа 1941)
 90-й ближнебомбардировочный авиационный полк (1940 — 16.08.1941)
 169-й истребительный авиационный полк (1941 — 12.08.1941)
 170-й истребительный авиационный полк (04.07.1941 — 15.07.1941)
 175-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (1940 — 25.06.1941)
 213-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (1941 — 12.08.1941)
 214-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (1941 — 18.07.1941)
 401-й истребительный авиационный полк особого назначения (02.07.1941 — 13.07.1941)
 430-й штурмовой авиационный полк (03.07.1941 — 15.07.1941)
 Отдельная авиационная эскадрилья Ар-2

Подчинение

Участие в операциях и битвах 
 Смоленское сражение – с 10 июля 1941 года по 16 августа 1941 года.

Командиры 
 полковник Нестерцев Виктор Ефимович, 22.06.1941 — 16.08.1941

Отличившиеся воины 
  Супрун Степан Павлович, подполковник, командир 401-го истребительного авиационного полка особого назначения 23-й смешанной авиационной дивизии ВВС Западного Фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 июля 1941 года удостоен звания дважды Герой Советского Союза. Посмертно.
  Анохин Константин Ефремович, лейтенант, командир звена 170-го истребительного авиационного полка 23-й смешанной авиационной дивизии ВВС Западного Фронта 22 июля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, миномётных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году